A 2013-as WTCC japán nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2013. szeptember 22-én rendezték meg a Suzuka East Circuit-en, Japánban.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság
 A - Eurosport Ázsia bajnokság

További információk 

Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Japán
Autóversenyzés Japánban